Гаэ́ль Гарси́а Берна́ль (, род. 30 ноября 1978, Гвадалахара) — мексиканский актёр, получил известность после роли в драме Алехандро Гонса́леса Инья́рриту «Сука любовь» (2000).

Биография 
Родился 30 ноября 1978 года в Гвадалахаре, Халиско, Мексика. Мать Гаэля — Патрисия Берналь — актриса, в прошлом модель; отец — Хосе Анхель Гарсиа — актёр и режиссёр. Родители Гаэля играли на различных театральных сценах Мексики. У Гаэля есть два младших брата и сестра. Его родители развелись, когда Гаэль был ещё маленьким, и его мать снова вышла замуж за Серхио Ясбека.

В 15-летнем возрасте принимал участие в мирных демонстрациях в поддержку сапатистского восстания в штате Чьяпас.
Изучал философию в Национальном автономном университете Мексики, но вскоре решил взять творческий отпуск, чтобы путешествовать по Европе. Затем он переехал в Лондон и обучался в Центральной школе сценической речи и драматического искусства (1995—1997) — первый мексиканец, принятый в этот престижный европейский вуз.

Карьера 
С раннего детства Гаэль стал играть на театральной сцене и сниматься в телесериалах. В 1989 году маленький актёр исполнил роль Пелуче в многосерийной теленовелле «Тереза» (1989—1991), а в 1992 году сыграл Даниэля в сериале «Дедушка и я».

В 1996 году Берналь сыграл Мартина в ленте уругвайского режиссёра Антонио Уррутио «Изнутри, сердце», который номинировался на «Оскар» как лучший короткометражный фильм. Звездой мирового уровня Гаэля сделали фильмы мексиканских режиссёров Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука любовь» (2000) и Альфонсо Куарона «И твою маму тоже» (2001).

Помимо испанского, Берналь свободно владеет английским, португальским, французским и итальянским языками. Успех Берналю принесли роли падре Амаро в фильме «Тайна отца Амаро» (2002), Эрнесто Че Гевары в картинах «Че Гевара: Дневники мотоциклиста» (2004) и «Куба либре» (2002, режиссёр Дэвид Эттвуд), Анхеля в «Дурном воспитании» (2004) Педро Альмодовара, Стефана в ленте французского режиссёра Мишеля Гондри «Наука сна» (2006).

В 2005 году Гаэль вместе со своим другом киноактёром Диего Луна и продюсером Пабло Крусом основал продюсерскую кинофирму «Канано филмс». Берналь выступает как сценарист и продюсер фильмов. В 2007 году состоялся режиссёрский дебют Берналя — фильм «Дефицит», в котором актёр исполнил главную роль Кристобаля.

В 2010 году Берналь в качестве режиссёра начал съёмки документального фильма о мигрантах из Центральной Америки и их трудном пути через мексиканские штаты Чьяпас и Оахака в США.

В 2014 году вошёл в состав жюри 67-го Каннского кинофестиваля.

В 2016 году журнал Time включил Берналя в ежегодный список самых влиятельных людей года Time 100. 

В 2020 году газета The New York Times поставила его на 25-е место в своем списке 25 величайших актеров XXI века.

Личная жизнь 
С 2008 по 2014 год Гарсиа Берналь состоял в отношениях с аргентинской актрисой Долорес Фонси. Вопреки сообщением прессы, он заявил, что они не были женаты. У них есть двое детей — сын Лазаро Гарсиа Фонси (род. 8 января 2009) и дочь Либертад Гарсиа Фонси (род. 4 апреля 2011).

В июле 2021 года стало известно, что Гарсиа Берналь и его девушка Фернанда Арагонес ждут появления своего первого совместного ребенка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы
Киноактёры Мексики
Лауреаты премии Марчелло Мастрояни